Paasberg (Overijssel), een heuvel in de Nederlandse provincie Overijssel,
 Paasberg (Terborg), een rivierduin in het Gelderse stadje Terborg,
 Poascheberg, een heuvel in het Duitse district Grafschaft Bentheim,
 Paasberg (Arnhem), een wijk in de Nederlandse stad Arnhem.
 De Paasberg (zwembad), een zwembad in Silvolde
 SV de Paasberg, een voetbalclub uit Arnhem

Zie ook:
 Erebegraafplaats Ede